Heatbeat — музыкальный проект в стиле транс из Аргентины сформированный Матиасом Фэйнтом и Августином Сервентом (Matias Faint and Agustin Servente) в 2006 году. Приобрели популярность благодаря хитам «Paradise Garage», «Vergatron», «PushOver», «Trash»,  «Chow Mein» и «Ask The Cat». Ныне в проекте один Матиас.

История 
Ещё до создания проекта оба музыканта уже гастролировали по Аргентине, а позже они решили объединить свои усилия. Так начал зарождаться дуэт «Heatbeat». Ребята были вдохновлены такими музыкантами как The Prodigy, Chemical Brothers, Judge Jules и Пол ван Дайк. Первые совместные работы ребят были замечены довольно быстро и начали получать поддержку от таких известных диджеев, как Армин ван Бюрен, Пол ван Дайк, Маркус Шульц. Позже ребята начали выступать на одной арене с такими известными диджеями как Шон Тайс, The Thrillseekers и Cosmic Gate и получили мировую известность. Так же ребята являются резидентами Аргентинского клуба «Bahrein Club».

Затем популярность дуэта начала набирать обороты. Их композиция «Push Over» стала самой скачиваемой на портале «Beatport», их работы начали попадать на радио, особенно частыми гостями они были на BBC Radio One и на самой популярной интернет-радиостанции об электронной музыке Di.fm. В 2008 году на лейбле «Charge» вышла их композиция «Sxing», которую одна из радиостанций охарактеризовала следующим образом: «Они собирают воедино влияния различных жанров, делая из них действительно взрывоопасный коктейль».

В 2011 году дуэт выступает на праздновании юбилейного, 500 выпуска радио шоу известного диджея Армина ван Бюрена — A State of Trance, в родном Буэнос-Айресе, в 2012 на 550 выпуске в Москве, в 2013 на юбилейном 600 выпуске выступали в Ден Боше.

В 2014 году выходит дебютный альбом коллектива «Global Monster». 

В 2017 году Матиас и Августин запускают собственный лейбл «Aerys Records». Название отсылает к одноименному треку, который в свое время имел огромный успех. Данный лейбл является частью Armada Music

Со второй половины 2018 года в проекте один Матиас.

Дискография

Альбомы 
 Heatbeat - Global Monster (2014) [Armada]

Синглы 
 Matias Faint & Agustin Servente — The Sky Isn’t The Limit [Istmo Music]
 Matias Faint & Agustin Servente pres. Heatbeat — Another Loud Thought [Istmo Music]
 Heatbeat — Harmony Rain [Istmo Music]
 Heatbeat — Protoculture [Istmo Music]
 Heatbeat — Nebula [High Contrast]
 Heatbeat — Push Over [Armada]
 Heatbeat — Chochicho Tiene Hambre [Armada]
 Heatbeat pres. Matias Faint — Sxing [In Charge]
 Heatbeat pres. Agustin Servente — Sense & Sensibility [Istmo Music]
 Heatbeat — Caledonia [Armada]
 Heatbeat — Spindash [Armada]
 Heatbeat — Geek Love [Armada]
 Heatbeat — Paradise Garage [Armada]
 Heatbeat — Vergatron [Armada]
 Heatbeat pres. Matias Faint — Ketazord [Istmo Music]
 Stacker — Why [Solaris]
 Matias Faint — Hooverlist [High Contrast]
 Matias Faint — Toxic [High Contrast]
 Agustin Servente — Esturion [Kill The Lights]
 Heatbeat feat. Josie — Because of You [Armada]
 Heatbeat feat. Josie — Because of You (Redubberz Mix) [Armada]
 Matias Faint — Neitherworld (Original mix) [High Contrast]
 Matias Faint — Neitherworld (Heatbeat Remix) [High Contrast]
 Heatbeat — Mr Walrus [Armada]
 Heatbeat — Hadoken [Armada]
 Heatbeat & Exit — Go [Subculture]
 Matias Faint — Last Breath [High Contrast]
 Heatbeat — Trash [Armada]
 Heatbeat — Shawarma [Armada]
 Heatbeat — Eternity [Vandit]
 Heatbeat pres. Heatdeep feat. Andrea Cardenal — Kids [Istmo Music]
 Heatbeat feat. Jessica Bennett — Light Up [Armada]
 Heatbeat feat. Jessica Bennett — Light Up (Rough Mix) [Armada]
 Heatbeat — Ask The Angels [Armada]
 Heatbeat — Ask The Cat [Armada]
 Matias Faint — Casino Fire [Armada]
 Heatbeat — Chinpokomon [Armada]
 Heatbeat — Roses Never Cry [Armada]
 Heatbeat — Rocker Monster [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat — Arganda [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat — Chow Mein [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat — Extra Bacon [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat - Game Over [Mainstage Music/Armada]
 Heatbeat - #Boom [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat - Aerys [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat - Bloody Moon [Armind]
 Heatbeat - Buenosaurus [Captivating Sounds/Armada]
 Heatbeat & Quilla - Secret [Captivating Sounds/Armada]

Совместные треки 
 Heatbeat & Der Mystik — The Last Reminder [Real Music]
 Heatbeat & Santiago Nino — Resaka [Dub Tech]
 Stacker & Detune — Rosary [Istmo Music]
 Heatbeat & Randy Boyer pres. Heatboyer — Happy Ending [Istmo Music]
 Stacker & Rodrigo Deem — Distance [Istmo Music]
 Stacker & Rj Van Xetten — Digital Andromeda [Istmo Music]
 John O’Callaghan & Heatbeat — Las Lilas
 Richard Durand & Heatbeat — Devils Inside
 Heatbeat & Chris Schweizer - Nasty [Trice Recordings]
 Heatbeat & Rodrigo Deem - Felina [Captivating Sounds]

Ремиксы 
 Mike Foyle — One Day (Faint & Agustin Servente Remix) [Impressive]
 2-Trance — Siberian Dawn (Heatbeat Remix) [Novascape]
 Santiago Nino — Motion (Heatbeat Remix) [Dub Tech]
 Paulo Der Munoz — Jewel Eyes (Heatbeat Remix) [Neuroscience]
 Flavio Grifo — No Rules (Heatbeat Nütech Remix) [Novascape]
 Heatbeat — Protoculture (Heatbeat Remix) [Istmo]
 Juiz Electric vs DJ Katakis — African Beauty (Heatbeat Remix) [Follow]
 Santiago Niño & Damien Heck feat. Antonia Lucas — Red Sky (Heatbeat Remix) [Vandit]
 Milan Lieskovsky — Elenya (Heatbeat Remix) [Progez]
 Randy Boyer & Kristina Sky — Set It Off (Heatbeat Remix) [Vandit Digital]
 Pulsate — Fuel the passion (Heatbeat Remix) [Infrasonic]
 Randy Boyer — Alive (Heatbeat Remix) [Flashover]
 Ross & Buddy — Lights Out (Heatbeat pres. Matias Faint Remix) [Full Tilt]
 Bryan Kearney pres. Spunuldrick — The Walrus (Heatbeat pres. Matias Faint Remix) [Full Tilt]
 Sindre Eide vs Aimar feat. Layla J — Desert Snow (Heatbeat Remix) [Fektive]
 Joshy Rotten — Forever (Heatbeat Remix) [Electric Candy]
 Joshy Rotten — Forever (Heatbeat Dub Mix) [Electric Candy]
 Judge Jules feat Headstrong — Could Be Love (Heatbeat Remix) [Maelstrom]
 Solarstone feat. Essence — Lunar Rings (Heatbeat Remix) [Solaris]
 Solarstone feat. Essence — Lunar Rings (Heatbeat Dub Mix) [Solaris]
 Element One — While it Lasted (Heatbeat Remix) [Motion]
 Bobina — More Than Love (Heatbeat Remix) [Newstate]
 Bobina — More Than Love (Heatbeat Dub Mix) [Newstate]
 Re:Locate & Mark Sixma — Piranha (Heatbeat Remix) [Spinning]
 John O’Callaghan feat. Sarah Howells — Find Yourself (Heatbeat Remix) [Armada]
 Ferry Corsten — Made of Love (Heatbeat Remix) [Flashover]
 Matias Faint — Neitherworld (Heatbeat Remix) [High Contrast]
 Jonas Stenberg — Trademark (Heatbeat Remix) [Musical Madness]
 Faruk Sabanci feat. Renee Stakey — Stranger (Heatbeat Remix) [Arisa Audio]
 Gareth Emery — I Will Be The Same (Heatbeat Remix) [Garuda]
 Tyler Michaud & Interstate — Junkie (Heatbeat Remix) [Vandit]
 John O’Callaghan — Desert Orchid (Alejandro Llermanos & Agustin Servente Remix)
 Tom Colontonio — Reflection (Heatbeat Remix) [Armada]
 Phillippe El Sisi feat. Josie — Over You (Heatbeat Remix) [Armada]
 Heatbeat — Shawarma (Chill Out Mix) [Armada]
 Lange — TBA (Heatbeat Remix)
 W&W — Invasion (Heatbeat Remix)
 Parker & Hanson — Afterthought (Heatbeat Remix) [Anjunabeats]
 Lange vs. Gareth Emery — This Is New York (Heatbeat Remix)
 Armin van Buuren feat. Ana Criado — Suddenly Summer (Heatbeat Remix)
 Quake Rob Tissera — The Day Will Come (Heatbeat Remix)
 Paul Webster — The Joker (Heatbeat Remix)
 Solarstone vs. Scott Bond — 3rd Earth (Heatbeat Remix)
 Mark Sherry - Phantasmic (Heatbeat Remix)
 Andy Moor feat. Hysteria! - Leave Your World Behind (Heatbeat Remix) 
 Cosmic Gate - So Get Up (Heatbeat Remix)
 Giuseppe Ottaviani & Audiocells feat. Shannon Hurley - I'Am Your Shadow (Heatbeat Remix)
 Aly & Fila feat. Sue McLaren - Where to Now (Heatbeat Remix)
 Armin van Buuren - Hystereo (Heatbeat Remix)

Бутлеги 
 Three Drives on a Vinyl — Greece 2000 (Matias Faint Bootleg)
 BT vs BT — Simply Being Ghost (Matias Faint Mashup)
 The Doppler Effect vs Marcus Schossow — Beauty Hides in Mr White (Heatbeat Mashup).mp3
 Daft Punk — Harder Better Faster Stronger (Heatbeat Bootleg)
 Randy Boyer vs Armin van buuren — Afterglow Shivers (Heatbeat Mashup)
 4Mal & Etiket vs Sean Tyas — Tomorrow Never Lifts (Heatbeat Mashup)
 Babylon Zoo — Spaceman (Heatbeat Bootleg)
 FatBoy Slim — Right Here Right Now (Vardran Bootleg — Heatbeat Crazy Edit)
 Vincent Da Moor — Fly away (Sean Tyas mix) (Heatbeat Edit)
 BK & Ali Wilson — London Rock (Heatbeat Edit)
 Chemical Brothers — Hey Boy Hey Girl (Tim_Davison Remix — Heatbeat Rework)
 Linkin Park — Numb (Heatbeat Bootleg)
 Lange — Angell Falls (Renoise Remix) (Heatbeat Intro Edit)
 Aly and Fila — How Long (Heatbeat Intro Edit)
 Tiesto ft. BT — Break My Less Ordinary (Richard Durand Remix — Heatbeat Mashup)
 Heatbeat — Chochicho tiene hambre (Vocal Mix)
 Supermode — Tell me why (Heatbeat Bootleg)
 Re Locate vs Sir Adrian — Space X (Heatbeat mashup)
 Heatbeat — Push Over (Intro Xtc Mix)
 Nadia Ali vs Delerium — Crush and Silence (Heatbeat Mashup)
 Element One vs Lange and Emery — Another World Another Way (Heatbeat mashup)
 Eddie Sender vs Meck — So Komarna (Heatbeat Mashup Edit)
 Paul Van Dyk — For An Angel (Heatbeat Bootleg)
 Oceanlab — Breaking Ties (Duderstadt mix — Heatbeat Edit)
 Simon Patterson — Smack (Heatbeat Rework)
 RVG & Richard Durand — Nymph Madagascar (Heatbeat mashup).mp3
 Radiohead vs Heatbeat — Everything is Louding (Chochicho Mashup)
 Angello, Ingrosso, Axwell & Laidback — Leave The World Behind (Heatbeat House Edit)
 Heatbeat — Intro Capo Master (Nitrous Oxide — Orient Express + Heatbeat — Push Over/Sxing/Paradise Garage + Daft Punk — Aerodynamic)
 Heatbeat — Vergatron (Chochicho Rock Remix)
 Cara Dillon vs Heatbeat — Black is the Paradise (Chochicho Mashup)
 Wippenberg — Chakalaka (Heatbeat Bootleg)
 Madonna — What It Feels Like For A Girl (Heatbeat Rework)
 Linkin Park — New Divide (Heatbeat Bootleg)
 Heatbeat vs Exit — Protoversed
 Liam Melly — Flashback (Flaming June HB Edit)
 Heatbeat — Intro PG2010
 Heatbeat vs. Matias Faint vs. Marco V — Because Of Red Blue Neitherworld (HB Mashup)
 Heatbeat — Vergadoken
 Aly and Fila vs Nick Sentience — My Heist Manouvre with you (Heatbeat Mashup)
 SVD vs Randy Katana — Control Louder Riff (HB Mashup)
 Ronki Speed vs Yuri Kane — Right Denvack (Heatbeat Mashup)
 Exit vs Heatbeat — Go (8bits Mix)
 Marc Simz vs Iio — Fordbidden Rapture (Heatbeat Mashup)
 Evol Waves vs Ferry Corsten — Can’t Fake This Kyoto (Heatbeat Mashup)
 Heatbeat — Ask the Cat (Beta Mix)
 Luigi Lusini vs. Arty — We Are Zara (Heatbeat Mashup)
 Thomas Gold vs. Axwell vs SVD — Blow Up Darkness (Heatbeat Mashup)
 Heatbeat — Megabootleg 500
 Nhato vs. Nalin & Kane — Time Tiks Your Eyes (Heatbeat mashup)

Коллективы и музыканты в стиле транс
Музыкальные коллективы Аргентины